Samsung SPH-A740 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Подібні моделі 
 Grundig C310
 Samsung SCH-A620
 VK Corporation VK560
 Voxtel V-100
 LG VX6000

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефонів Samsung SPH-A740 / PM-A740  

A